Dresser ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Dresser (1834–1904), englischer Designer
 Davis Dresser, bekannt als Brett Halliday (1904–1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Denise Dresser (* 1963), mexikanische Politikwissenschaftlerin
 Henry Eeles Dresser (1838–1915), britischer Geschäftsmann und Ornithologe
 Ivan Dresser (1896–1956), US-amerikanischer Leichtathlet
 Lee Dresser (1941–2014), US-amerikanischer Sänger, Komponist und Musiker
 Louise Dresser (1878–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Dresser (* 1952), US-amerikanischer Kontrabassist und Komponist
 Matthäus Dresser (1536–1607), deutscher Humanist des 16. Jahrhunderts
 Paul Dresser (1859–1906), US-amerikanischer Komponist, Texter und Schauspieler
 Solomon Robert Dresser (1842–1911), US-amerikanischer Politiker

Dresser ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dresser (Kalifornien), Alameda County
 Dresser (Wisconsin), Polk County

Dresser ist der Name des Unternehmens:
 Dresser Industries, US-amerikanisches Maschinen- und Anlagenbauunternehmen
 Dresser-Rand, US-amerikanisches Turbomaschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Dresser-Formation